Do soutěže mužské čtyřhry na londýnském grandslamu ve Wimbledonu 2015 nastoupilo šedesát čtyři párů. Z kvalifikačního turnaj postoupily čtyři dvojice. Obhájcem titulu byl třetí nasazený kanadsko-americký pár Vasek Pospisil a Jack Sock, který ve 3. kole ztroskotal na dvojici Jamie Murray a John Peers.

První společný grandslamový titul získali čtvrtí nasazení Jean-Julien Rojer z Nizozemska a Horia Tecău z Rumunska, když ve finále porazili britsko-australský pár Jamie Murray a John Peers ve třech setech. Pro oba se jednalo o první grandslamový titul z mužské čtyřhry na grandslamu, když měl předtím každý z nich ve své sbírce jeden titul ze smíšené soutěže. Rojer se stal prvním nizozemským vítězem čtyřhry na grandslamovém turnaji od roku 2002, kdy na French Open triumfoval Paul Haarhuis. Tecău uspěl ve wimbledonském finále až na čtvrtý pokus, když v letech 2010, 2011 a 2012 neuspěl společně se Švédem Robertem Lindstedtem.

Při slavnostním ceremoniálu pak Tecău uvedl: „Jsem nesmírně šťastný. Bylo by těžké prohrát v tomhle finále, protože je to jeden z mých nejoblíbenějších turnajů.“ Spoluhráč Rojer pak dodal: „Byl to jeden z největších, ne-li největší zápas, který jsem kdy hrál.“

V úvodní sadě si oba páry drželi své servisy a rozhodnout musel až těsný tiebreak, ve kterém poměrem 7–5 zvítězili Rojer a Tecău. V dalších dvou setech pak vždy vítězům stačilo jediné zaváhání soupeřů při podání.

Každý z vítězů si do žebříčku ATP připsal 2 000 bodů a dvojice si rozdělila částku 340 000 liber, poražený finálový pár pak poloviční finanční prémii.

Kvalifikace se hrála od 23. do 24. června 2015. Hlavní soutěž probíhala mezi 29. červnem až 11. červencem 2015.

Nasazení párů 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (čtvrtfinále)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (čtvrtfinále)
  Vasek Pospisil /  Jack Sock (3. kolo)
  '''Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (vítězové)
  Simone Bolelli /  Fabio Fognini (1. kolo)
  Marcel Granollers /  Marc López (2. kolo)
  Marcin Matkowski /  Nenad Zimonjić (čtvrtfinále)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  Rohan Bopanna /  Florin Mergea (semifinále)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (3. kolo)
  Daniel Nestor /  Leander Paes (3. kolo)
  Pablo Cuevas /  David Marrero (1. kolo)
  Jamie Murray /  John Peers (finále)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (2. kolo)
  Marin Draganja /  Henri Kontinen (1. kolo)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah ''(2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2015